FDJ est un sigle qui peut signifier :
 Française des jeux, ainsi que par extension, l'équipe cycliste qu'elle commandite, l'équipe cycliste FDJ ;
 Freie Deutsche Jugend (en français, Jeunesse libre allemande), le mouvement de la jeunesse officiel de l'ancienne République démocratique allemande.